UG poate fi:

 Uganda, codul ISO 3166-1 și codul FIPS 10-4 al acestei țări
 .ug, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Uganda

Legături externe 
 
  „UG” la acronymfinder.com